U19-Europamästerskapet i fotboll 2010 var 2010 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Frankrike mellan den 18 och 30 juli. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2011 då de sex främsta kvalificerade sig för den turneringen. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1991 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Frankrike som besegrade Spanien i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med England, Österrike, Kroatien och Portugal till världsmästerskapet 2011.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka länder som skulle kvalificera sig för turneringen utöver värdnationen Frankrike. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel
Lag 1–2: Semifinal & kvalificerade till U20-världsmästerskapet i fotboll 2011.Lag 3: Kvalificerade till U20-världsmästerskapet i fotboll 2011.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2011

2010
Fotboll i Frankrike
Fotbollsåret 2010
2010 i Frankrike